Селевкия (; ) може да се отнася за:

 Селевкия, древен град в Памфилия, днес в Турция ().
 Селевкия, древен град на Тигър в днешен Ирак
 Селевкия Пиерия, древен пристанищен град на Антиохия на Оронт, днес Samandağ в Антакия, Турция
 Селевкея на Зевгма